«Стена» — альбом советской и российской метал-группы Чёрный Обелиск, выпущенный самиздатом в 1991 году и впоследствии перезаписанный в 1994 году.

Об альбоме 
Оригинальный альбом был записан на базе в Центре Информации на Водном Стадионе в декабре 1990 — марте 1991 года. На CD оригинальная версия Стены (за исключением кавер-версии AC/DC) вышла в 2006 году, в сборнике «20 лет и ещё один день…».

В 1994 году, работая над альбомом Я остаюсь в студии SNC Records, Крупновым было принято решение перезаписать Стену в новых студийных условиях. Данная версия альбома переиздавалась в 2003 году «Мистерией Звука» с добавлением некоторых композиций с записи 91 года.

В 2018 году композиции альбома вошли в переиздание каталога Анатолия Крупнова компанией «Navigator Records» на трёх дисках под названием «Я остаюсь»; по оценке Алексея Мажаева (InterMedia), «в результате пересведения удалось добиться той чистоты и плотности звучания, к которой всегда так стремился Анатолий».

Список композиций

В записи участвовали 
 Анатолий Крупнов — вокал, бас-гитара
 Юрий Алексеев — гитара
 Дмитрий Борисенков — гитара, подпевки
 Владимир Ермаков — барабаны

а также
 Рушан Аюпов — клавишные («Меч»)
 Сергей Воронов — гитара («Болезнь»)
 Михаил Кассиров — гитара («Стена» в акустической версии)
 Р.Аюпов, С.Воронов, П.Тихонов, А.Ермолин, К.Савченко, А.Юрасов, В.Ермаков — хоры, бэки и подпевки
 звукоинженер — Андрей Иванов
 мастеринг — Олег Сальков
 цифровой ремастеринг — Евгений Трушин (2002)

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 
 Альбом на сайте krupnov.net

Альбомы 1994 года
Альбомы России
Альбомы группы «Чёрный Обелиск»
Альбомы на русском языке